Gerardus de Lon (+1092), eerste graaf van graafschap Lohn
Gerard van Loon (graaf) (12e eeuw), zesde graaf van graafschap Loon
Gerard van Loon (historicus) (1683-1758), Nederlands historicus, uitgever, dichter, toneelschrijver en numismaticus
Gerard van Loon (verzetsstrijder) (?-1945), Nederlands verzetsstrijder